Join (englisch „verbinden“) steht für:
 eine Operation aus der Datenbanktheorie, siehe Relationale Algebra #Join
 Join (SQL), eine Operation der Datenbanksprache SQL

join steht für:
 join (Unix), ein Unix-Kommando

JOIN steht für:
 Johanniter International, internationales Netzwerk der einzelnen Hilfswerke des Johanniterordens

Siehe auch:
 Joyn

Abkürzung